Gradovi u Rumunjskoj:
 Vedea (Argeş, Rumunjska)
 Vedea (Giurgiu, Rumunjska)
 Vedea (Teleorman, Rumunjska)

Rijeke u Rumunjskoj:
 Vedea (rijeka)